Der Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung H (englisch: CJK Unified Ideographs Extension H) ist ein Unicode-Block im Unicode-Standard. Dieser Unicode-Block enthält seltene und historische Zeichen für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Sawndip und Vietnamesisch.

Zeichentabelle

Weblinks 

 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 2408 kB)